Буксье́р-о-Дам () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Мальзевиль.

География 	
Это древнее поселение расположено у подножия холма при слиянии рек Мозель и Мёрт. Находится на северо-востоке от Нанси вдоль автомагистрали A 31 (участок Нанси—Мец). Разделено на 5 кварталов.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 4101 человек.

История 	

На протяжении веков Буксьер-о-Дам поменял много названий, первое из которых было Villa Buxarius in pago Calvomontense (770 год). Вторая часть названия aux-Dames появилась благодаря тому, что около 1238 года здесь находилось поселение монахинь при аббатстве, основанном святым Гозленом (ум. в 962 году). Здесь находится его могила.

Примечания

Ссылки 						
 Официальный сайт коммуны 				
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель